Příjmení Bendl má více osob:
 Jan Jiří Bendl (1610–1680) – český sochař
 Jaroslav Bendl (* 1947) – český fotbalista
 Karel Bendl (1838–1897) – český skladatel a sbormistr
 Petr Bendl (* 1966) – český politik
 Václav Čeněk Bendl-Stránický (1832–1870) – český římskokatolický duchovní a spisovatel

Externí odkazy